Barbara, női keresztnév
 Barbara, (1930–1997) Monique Andrée Serf francia sanzonénekes művészneve
 Barbara, a sodrómolyfélék (Tortricidae) egyik neme
Művészet
 Barbara, Jørgen-Frantz Jacobsen feröeri író regénye
 Barbara, a regényből forgatott 1997-es dán-feröeri film
 Barbara, Christian Petzold 2012-es filmje